Pfaffenwinkel steht für
Pfaffenwinkel, Region in Südbayern 
Raiffeisenbank Pfaffenwinkel in Peiting
Pfaffenwinkel-Realschule Schongau
Pfaffenwinkelbahn